Дубнов Артем Васильович (* 1988) — лікар-стоматолог-хірург.
 Дубнов Шимон Маркович (1860—1941) — єврейський історик.